Forces nouvelles peut faire référence à :
 Forces nouvelles, mouvement artistique créé en 1935 par le critique d'art Henri Héraut.
 En Belgique : 
 Forces nouvelles, hebdomadaire politique ayant paru de  à .
 Forces nouvelles, premier nom du Parti des Forces Nouvelles, mouvement politique des années 1970 et 1980.
 En France :
 Forces nouvelles, hebdomadaire politique du MRP ayant paru de  à .
 Forces nouvelles de Côte d'Ivoire, coalition de mouvements rebelles africains.

Voir aussi